Тури́стская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Туристская улица — улица в Красноярске.
 Туристская улица — улица в Москве.
 Туристская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Туристская улица — улица в Днепре.